Sawtelle steht für:

Cullen Sawtelle (1805–1887), US-amerikanischer Politiker
Sawtelle (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles